Maurens – francuska gmina w regionie Akwitania;
 Maurens – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Górna Garonna;
 Maurens – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Gers.